Василевський — українське прізвище.

 Василевський Андрій Андрійович (1994) — російський хокеїст.
 Василевський Антон Кіндратович (1925—2009) — український економіст, доктор економічних наук (1989), професор (1990).
 Василевський Віталій Галійович ( 1950) — український художник.
 Василевський Євгеній Євгенійович (1975—2022) — майстер-сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Василевський Ігор Едуардович — художник-графік (Суми); заслужений художник України.
 Василевський Матвій — український художник XVII століття в м. Роздолі.
 Василевський Марцин ( 1980) — польський футболіст, захисник.
 Василевський Леон (1870 —1936) — польський публіцист, етнограф. Батько польської письменниці В. Василевської.
 Василевський Олександр Михайлович (1895—1977)  — радянський військовий діяч, міністр Збройних сил Радянського Союзу, маршал Радянського Союзу (1943), двічі Герой Радянського Союзу.
 Василевський Олександр Олександрович (1975, Київ)  — український хокеїст.
 Василевський Пантелеймон Казимирович (справжнє ім'я Пантелеймон Миколайович Блажунь, 1922) — український громадсько-політичний діяч, публіцист. Член Братства ОУН–УПА.
 Василевський Радомир Борисович (1930—1998) — український кінорежисер та кінооператор, заслужений діяч мистецтв України.
 Василевський Ромуальд Вікторович (1853—1919) — російський співак (бас) і оперний режисер.
 Василевський Сергій Петрович (1917—1999) — український архітектор.
 Василевський Степан (1900—1937) — український мовознавець.
 Василевський Феофан Олександрович (1855—?)  — український письменник і громадський діяч.

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища